Hembrug heeft meerdere betekenissen:

Hembrug (brug), de voormalige spoorbrug tussen Amsterdam en Zaandam.
Hembrug (halte), halte van de Nederlandse Spoorwegen bij deze brug.
Hembrug (Zaanstad), een buurt en industrieterrein in de gemeente Zaanstad, genoemd naar de brug.
 Munitiefabriek Hembrug, een Nederlands staatsbedrijf